Первый дивизион 1926/1927 — 27-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался в сентябре 1926 года и закончился в июне 1927 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1926/1927
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1926 году
1927 год в Бельгии